MRSL steht als Abkürzung für:
 Mitglieder der Royal Society of Literature
 Manufacturing Restricted Substance List
 ICAO-Code für den Salama Airport, in Costa Rica.
 die französische Partei Mouvement radical (social libéral)

Abkürzung